Let It Go (álbum) - do cantor country Tim McGraw, lançado em 2007
Let It Go (canção de Def Leppard)
Let It Go (canção de Keyshia Cole)
Let It Go (canção de Scatman John)
Let It Go (canção de Wiz Khalifa)
Let It Go (canção de Frozen)

Desambiguações de música